Чайниково — название населённых пунктов в России:

 Чайниково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Чайниково — деревня в Ржевском районе Тверской области.